«Байтерек» (полное название — «Астана-Байтерек»; ) — монумент и смотровая башня в столице Казахстана — Астане.

Конструкция 
Проект был запущен по инициативе первого президента РК Нурсултана Назарбаева, архитектор проекта — Акмурза Рустембеков.

При строительстве объём земляных работ составил 8600 м³, бетонных — 2900 м³, металлоконструкций — 1 килотонна, остекление купола — 1555 м².

Для выполнения отделочных, инженерных и специальных работ было привлечено 23 субподрядчика.

Примерная стоимость металлоконструкции и остекления около — 6 млн $. Объект сдан по акту Госкомиссии в 2003 году.

Высота сооружения составляет 97 метров, с шаром, венчающим конструкцию — 102 метра.

Диаметр шара — 22 метра.

Нижний уровень уходит на четыре с половиной метра под землю, где расположены кафе, аквариумы и минигалерея «Байтерек». Оттуда же можно подняться на лифте на самый верхний уровень — шар, внутри которого располагаются бар и панорамный зал.

Обзорные экскурсии для посетителей проводятся на казахском, русском и других языках.

В 2016 году было принято решение о необходимости ремонта конструкции общей стоимостью в 400 млн тенге.

Символика 
Монумент был построен как символ переноса столицы из Алма-Аты в Акмолу в 1997 году.

Значимость «Байтерека» как символа нового этапа в жизни казахского народа подчёркивается художественной композицией «Аялы алакан» ( — «заботливые руки») с оттиском правой руки президента, расположенной на высоте 97 метров, что символизирует собой 1997 год — год провозглашения Астаны новой столицей государства и соответственно новую точку отсчёта в истории страны.

В центре установлен деревянный глобус с автографами представителей 17 религий мира, символизирующий единство всех религий.

«Байтерек» своим расположением и композиционным строением выражает космогонические представления древних кочевников, по преданиям которых, на стыке миров протекает Мировая река. На её берегу возвышается Дерево жизни — Байтерек ( — «тополь», также «опора, защитник»), корнями удерживающее землю, а кроной подпирающее небо. Корни этого дерева, соответственно, находятся в подземном мире, само дерево, его ствол — земном, а крона — в небесном.

Каждый год в кроне Дерева священная птица Самрук откладывает яйцо — Солнце, которое проглатывает дракон Айдахар, живущий у подножия дерева жизни, что символически означает смену лета и зимы, дня и ночи, борьбу Добра и Зла.

«Байтерек» означает молодое, крепкое, растущее дерево, символизирует собой государство, сохранившее свои исторические корни, имеющее прочную опору и устремлённость к будущему процветанию.

Крупные парковые площади вокруг монумента «Байтерек» в сердце города регулярно используются для проведения необычных мероприятий. В 2010 году по приглашению акимата здесь была организована международная выставка United Buddy Bears (содружество медведей) из Берлина. Благодаря этому 125 уникальных произведений искусства, созданных мастерами из разных стран мира, были продемонстрированы в мирном соседстве друг с другом.

Копии 

 27 мая 2010 года в Усть-Каменогорске, Восточно-Казахстанская область, была установлена уменьшенная копия монумента. Её высота составляет 28,5 метров, вес 22 тонны.
 В декабре 2011 года в Риддере, Восточно-Казахстанская область на перекрестке главных дорог города установлена уменьшенная копия Байтерека высотой 24 метра.
 В Экибастузе в сквере 50-летия города установлена уменьшенная копия монумента.
 В Северо-Казахстанской области, селе Новоишимское в парке Нур-Султана установлена уменьшенная копия монумента. Высота 3 метра.
 К празднику Первого Президента установлена уменьшенная копия монумента, как символ Независимости будущего «Байтерек» олицетворяющий гордость страны, богатство и величество Казахстана. Высота составляет 3 метра.
 В Карагандинской области, г. Каркаралинск установлена мини-копия монумента.
 В 2018 году, в Костанайской области, городе Лисаковск установлена мини-копия монумента. Высота копии составляет 15 метров.
 В Карагандинской области, посёлке городского типа Шахан, на площади Дома Культуры установлена копия монумента «Байтерек».

Галерея

Примечания

Ссылки 

Здания и сооружения Астаны
Культура Астаны
Памятники Казахстана
Башни Казахстана
Смотровые башни
Памятники истории и культуры местного значения Астаны
Здания и сооружения, заложенные в 1996 году
Здания и сооружения, построенные в 2002 году
2002 год в Казахстане